Кбел може бити:

 Кбел (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Кбел (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република